Schwanderbach ist ein Gewässername:

 Schwanderbach (Ascha), rechter Zufluss der Ascha nach Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwanderbach (Kander), linker Zufluss der Kander vor Marzell, Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schwanderbach (Köhlgartenwiese), linker Zufluss der Köhlgartenwiese (zur Kleinen Wiese, zur Wiese) vor Tegernau, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schwanderbach (Lammbach), rechter Zufluss des Lammbachs (zum Brienzersee) bei Brienz, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Schwanderbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs vor Steinwenden, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz